Фукбрю́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Вильбуа-Лавалет. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16143.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-западу от Парижа, в 120 км южнее Пуатье, в 14 км к югу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 654 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 451 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 333 были экономически активными, 118 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 73,8 %). Из 333 активных работали 318 человек (167 мужчин и 151 женщина), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 118 неактивных 31 человек были учениками или студентами, 63 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Морис
 Руины церкви Нотр-Дам (XII век). Памятник истории с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта